Con puntone si può indicare:
 puntone, elemento strutturale utilizzato nell'edilizia.
 Puntone, frazione di Bientina, in provincia di Pisa.
 Puntone di Scarlino, frazione di Scarlino, in provincia di Grosseto.
 Puntone dei Fraciòn, montagna della Svizzera.